Ниже в хронологическом порядке перечислены картины французского художника Клода Моне.

Список

Примечания 

 
Моне, Клод